Barrio de San José kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de San José, Chihuahua, Guerrero, 
 Barrio de San José, Michoacán de Ocampo, Aquila, 
 Barrio de San José, Querétaro Arteaga, Amealco de Bonfil, 

Robotskapade Mexikoförgreningar